Hélice (en grec ancien ) est une ville portuaire de la Grèce antique, située dans la région d'Achaïe.

Histoire 
Hélice est célèbre pour son temple de Poséidon depuis l'époque homérique : dans l’Iliade, Homère dit de la ville qu'elle est grande, et que Poséidon en est maître ; c'était l'une des douze villes de la Ligue achéenne. Elle fut ruinée en 373 av. J.-C. avec Bouras par un tremblement de terre, suivi par un raz-de-marée qui les submergea.

Mythologie 
Lorsque les Héraclides envahirent le Péloponnèse, ils refoulèrent la descendance d'Eurysthée jusqu'en Achaïe ; Tisamène, fils d'Oreste, qui mourut lors d'une bataille, fut enterré à Hélice.

Références

Sources 
 , VIII (203)

Bibliographie

Liens externes 
  Fondation Heliki

Articles connexes 
 Liste de tsunamis notables



Ville engloutie par la mer en Grèce
Achaïe